Loco est un mot espagnol qui signifie «  ».

Toponyme 

 Loco, ville américaine située en Oklahoma ;
 Loco, localité et une ancienne commune du canton du Tessin, en Suisse.

Pseudonyme 

 Kid Loco, musicien français (trip hop) ;
 Loco, de son vrai nom Manuel Antonio Cange, joueur angolais de football ;
 Loco (1989-), rappeur sud coréen ;
 Loco (1823-1905), chef amérindien apache chiricahua.

Titres 

 El Loco, album du groupe de rock américain ZZ Top ;
 El Loco de la Colina, émission de télévision espagnole ;
 , album des Fun Lovin' Criminals, paru en 2001 ;
 Toro Loco, court métrage français, sorti en 2001 ;
 Loco, chanson d'Enrique Iglesias sortie en 2013 ;
Loco est un jeu vidéo développé par Antony Crowther en 1984 pour Commodore 64.

Divers 
 El Canto del Loco, formation musicale de pop rock espagnol
 Loco Locass, groupe de rap québécois
 Loco, nom espagnol d'un gastéropode marin (Concholepas concholepas) récolté au Chili et au Pérou
 Ojo Loco, festival de cinéma ibérique et latino-américain qui se déroule en mars à Grenoble
 Loco, esprit du vaudou

Voir aussi 
 
 Locomotive
 Los Locos del Ritmo, groupe musical de Rock 'n' roll (1958)
 The Locos, groupe de musique (ska punk)

Pseudonyme
Surnom
Abréviation